Monasterio de San Jerónimo, Convento de San Jerónimo, Iglesia de San Jerónimo o de los Jerónimos son expresiones que pueden referirse a cualquiera de los monasterios o conventos de la Orden de San Jerónimo o a las iglesias vinculadas a ellos:

Chile 
 Iglesia de San Jerónimo (Poconchile);

España 
 Iglesia de san Jerónimo el Real (Madrid);
 Real Monasterio de San Jerónimo (Granada);
 Monasterio de San Jerónimo (Baza);
 Monasterio de San Jerónimo de Buenavista (Sevilla);
 Monasterio de San Jerónimo (Zamora);
 Monasterio de San Jerónimo de Cotalba (Alfahuir, provincia de Valencia);
 Monasterio de San Jerónimo de la Murtra (Serralada de Marina, Badalona, provincia de Barcelona);
 Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso (Córdoba);
 Monasterio de San Jerónimo (Salamanca);
 Real Monasterio de Santa María de Guadalupe (provincia de Cáceres);
 Monasterio de los Jerónimos de San Pedro de la Ñora (también llamado de Guadalupe, nombre de la localidad murciana donde se encuentra);

México 
 Convento de San Jerónimo (Ciudad de México);

Portugal 
 Monasterio de los Jerónimos de Belém (Lisboa).